Mario Budimir (Sinj, 12 de fevereiro de 1986) é um futebolista profissional croata, atacante, milita no NK Lokomotiva.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Croácia
Futebolistas do HNK Hajduk Split
Futebolistas do Ergotelis FC
Futebolistas do Athletikos Podosferikos Omilos Ellinon Lefkosias
Futebolistas do Panetolikos FC
Futebolistas do Enosis Neon Paralimni
Futebolistas do GNK Dinamo Zagreb
Futebolistas do Persepolis F.C.
Futebolistas do NK Lokomotiva Zagreb